Der Lettische Fußballpokal () ist der nationale Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften im lettischen Fußball. Seit 1937 wird der Wettbewerb ausgetragen. Nach der Annexion des Landes durch die Sowjetunion 1940; wurde ab 1943 der Fußballpokal der Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik ausgetragen. Er diente als Qualifikation für den Sowjetischen Fußballpokal. Seit der wiedererlangten Unabhängigkeit wird seit 1992 der Latvijas Kauss futbolā ausgetragen. Der Pokalsieger erhält einen Startplatz in der Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League. Rekordsieger ist der mittlerweile nicht mehr existierende Verein Skonto Riga mit acht gewonnenen Titeln.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger 
Berücksichtigt wird nur der nationale Pokalwettbewerb des unabhängigen Lettland, einschließlich 1937 bis 1939.

Weblinks 
 lff.lv: Der Pokal mit Siegerliste auf der Seite des lettischen Verbandes (lettisch, englisch)
 rsssf.com: Liste der Endspiele (englisch)

Pokal